Wróble ist ein polnischer Ortsname:
 Wróble (Grunwald) im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938:  Wrobbeln, 1938 bis 1945: Geiershof, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Wróble (Kruszwica) im Powiat Inowrocławski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, bis 1939: Wroble, 1939 bis 1945 Sperlingshof, Kreis Strelno, Posen
 Wróble (Wysokie Mazowieckie) im Powiat Wysokomazowiecki, Woiwodschaft Podlachien